Desa Bajulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Bajulan (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,67), Jawa Timur, 
 Desa Bajulan (administrativ by i Indonesien, lat -7,76, long 111,86), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar